Натуральне число 202
 202 рік до нашої ери
 202 рік нашої ери